Playgirl puede referirse a:

Televisión  
Playgirl, Serie de televisión japonesa de 1969.

Música 
Playgirl (canción de Ladytron), single de la banda de Indie pop, Ladytron.

Revistas 
Playgirl, revista para adultos.